Фра́га ():

 Фрага — город в Испании.
Фрага  — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Фрага Ирибарне, Мануэль (1922—2012) — испанский политик, соучредитель Народной партии Испании.
 Фрага Эстевес, Кармен (род. 1948) — испанский политик, дочь Мануэля Фраги Ирибарне.
 Фрага, Хорхе (род. 1935) — кубинский кинорежиссёр
В ботанике:
 Фрага (также земляничина) — плод типа многоорешек, свойственный растениям рода Fragária (от лат. fragaris - благоухающий).